Александр Константинович:

 Александр Константинович — из черниговских Ольговичей, возможный отец Михаила Александровича черниговского.
 Александр Константинович (1294—1302) — углицкий князь
 Александр Константинович (1365—1404) — ростово-борисоглебский князь